

Geografia

Germania
Ellenbogen, montagna-vulcano del massiccio del Rhön (Germania centrale)
Ellenbogen, penisola dell'Isola di Sylt (Schleswig-Holstein)

Svezia
Ellennbogen, antico nome tedesco della città di Malmö

Persone
Wilhelm Ellenbogen (1863-1951), politico austriaco
Julius Ellenbogen (1878-1961), giurista tedesco
Marc S. Ellenbogen (n. 1963), presidente della Prague Society for International Cooperation

Pagine correlate 
Ellbogen

Altri progetti